Ilia Igorevitch Sorokine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Mejdouretchensk dans l'oblast de Kemerovo en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Vympel Mejdouretchensk, il débute dans la MHL avec les Kouznetskie Medvedi, l'équipe junior du Metallourg Novokouznetsk. Il fait ses premières apparitions sur le banc du Metallourg Novokouznetsk en . Il débute dans la KHL le  face au Barys Astana. Il est choisi au troisième tour, en soixante-dix-huitième position par les Islanders de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2014. Le , il signe au HK CSKA Moscou. Il remporte la Coupe Gagarine 2019. Le , il signe un contrat avec les Islanders de New York dans la Ligue nationale de hockey. Il joue son premier match dans la LNH le  face aux Rangers de New York lors d'une défaite 5-0.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. En sélections jeunes, il participe au championnat du monde junior 2014 où l'équipe remporte la médaille d'argent. Le , Sorokine fait ses débuts avec l'équipe nationale senior lors d'une victoire 4-2 contre la République tchèque pour un match comptant pour la Coupe Karjala.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Kouznetskie Medvedi || MHL || 27 || 11 || 8 || 3 ||  || 61 || 2,57 || 91,4 || 1 || 2 || 3 || 0 || 2 || 159 || 9 || 3,40 || 89,8 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 5 || 1 || 1 || 0 || 151 || 7 || 2,77 || 91,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 27 || 5 || 12 || 0 ||  || 65 || 2,90 || 91,1 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Kouznetskie Medvedi || MHL || 4 || 2 || 1 || 1 || 245 || 11 || 2,69 || 91,7 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 104 || 7 || 4,04 || 80,0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 22 || 4 || 11 || 1 || 978 || 53 || 3,25 || 90,6 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Kouznetskie Medvedi || MHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 4 || 4,00 || 87,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 6 || 3 || 2 || 0 || 274 || 6 || 1,31 || 93,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Krasnaïa Armia || MHL || 3 || 1 || 1 || 1 || 184 || 4 || 1,31 || 94,9 || 1 || 0 || 7 || 2 || 5 || 363 || 13 || 2,15 || 92,8 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Zvezda Tchekhov || VHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 2 || 2,01 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 28 || 17 || 7 || 4 ||  || 29 || 1,06 || 95,3 || 10 || 0 || 20 || 15 || 5 ||  || 28 || 1,32 || 94,5 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 39 || 25 || 7 || 6 ||  || 61 || 1,61 || 92,9 || 5 || 2 || 7 || 5 || 2 || 443 || 15 || 2,03 || 91,6 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 37 || 25 || 8 || 4 ||  || 58 || 1,59 || 93,1 || 8 || 0 || 18 || 10 || 6 ||  || 27 || 1,52 || 93,0 || 5 || 0
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 40 || 28 || 6 ||4 ||  || 45 || 1,16 || 94 || 11 || 0 || 20 || 16 || 4 ||  || 24 || 1,19 || 94,7 || 5 || 0
|-
| 2019-2020 || HK CSKA Moscou || KHL || 40 || 26 || 10 || 3 ||  || 59 || 1,50 || 93,5 || 9 || 4 || 4 || 4 || 0 || 246 || 3|| 0,73 || 96,6 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York  || LNH || 22 || 13 || 6 || 3 ||  || 46 || 2,17 || 91,8 || 3 || 0 || 7 || 4 || 1 || 387 || 18 || 2,79 || 92,2 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH ||  ||

En équipe nationale 

| 2015 ||  Russie junior || Championnat du monde junior || 3 || 180 || 8 || 2,66 || 88,6 || 0 || 0 ||  Médaille d'argent
|-
| 2016 ||  || Championnat du monde || 3 || 75 || 0 || 0,00 || 100 || 1 || 0 ||  Médaille de bronze
|-
| 2017 ||  Russie || Championnat du monde || 2 || 80 || 0 || 0,00 || 100 || 1 || 0 ||  Médaille de bronze
|-
| 2018 ||  Russie || Championnat du monde || 0 ||  ||  || ||  ||  ||  ||  place
|-
| 2018 || align=left| OAR || align=left|Jeux olympiques  || 1 ||  ||  || 3||  85,7|| 0 ||  ||  Médaille d'or
|-
| 2019 ||  Russie || Championnat du monde || 0 ||  ||  || ||  ||  ||  ||  Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

KHL 
 2015-2016 : participe au match des étoiles
 2015-2016 : nommé meilleur gardien
 2015-2016: nommé dans la première équipe d'étoiles
 2016-2017 : participe au match des étoiles
 2017-2018 : participe au match des étoiles
 2018-2019 : sélectionné pour le match des étoiles (ne participe pas)
 2018-2019 : nommé meilleur joueur des séries éliminatoires de la Coupe Gagarine
 2019-2020 : participe au match des étoiles

LNH 
 2022-2023 : participe au  Match des étoiles

Références 

Naissance en août 1995
Naissance à Mejdouretchensk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion de la Coupe Gagarine
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Champion olympique de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Islanders de New York
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey